Wiz peut faire référence à :

 W.I.Z., directeur de vidéo de musique ;
 Wiz, collection des éditions Albin Michel ;
 GP2X Wiz, console de jeux vidéo fabriquée par GamePark Holdings ;